

Лорейн — місто, штат Огайо
 Лорейн — місто, округ Беркс, штат Пенсільванія
 Лорейн — місто, округ Кембрія, штат Пенсільванія
 Лорейн — місто, штат Вісконсин

 Лорейн — місто, штат Північна Дакота
 Лорейн — місто, штат Техас
 Лорейн — селище, штат Іллінойс

 Лорейн — місто, округ Беркс, штат Пенсільванія

Див. також 
 Лорен